Hampden puede referirse a:

 Hampden, cantón de Quebec, Canadá.
 Hampden, ciudad de Dakota del Norte, Estados Unidos.
 Condado de Hampden, un condado del Estado de Massachusetts, Estados Unidos.
 Hampden, pueblo de Maine, Estados Unidos.
 Hampden, pueblo de Massachusetts, Estados Unidos.
 Hampden, pueblo de Wisconsin, Estados Unidos.
 Hampden, un lugar designado por el censo de los Estados Unidos en Maine.
 Hampden-Sydney, un lugar designado por el censo de los Estados Unidos en Virginia.
 El Municipio de Hampden, municipio del condado de Coffey en Kansas, Estados Unidos.
 El Municipio de Hampden, municipio del condado de Cumberland en Pensilvania, Estados Unidos.
 El Municipio de Hampden, municipio del condado de Kittson en Minnesota, Estados Unidos.
 Hampden Park, un estadio de fútbol en Glasgow, Escocia.